Pieszków (powiat Lwówecki) is een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Lwówecki.
 Pieszków (powiat Lubiński) is een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Lubiński.
 Pieszków (powiat Legnicki) is een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district legnicki.